
Termin -{AD}- ima više značenja.

 Aspergerov sindrom, bolest
 Akcionarsko društvo
 -{.ad}-, najviši Internet domen državnih kodova za Andoru.